Big Mike (rapper), een Amerikaans rapper
 Big Mike (televisiefilm), een Amerikaanse televisiefilm
 Michael Clarke Duncan, een Amerikaans acteur
 Michael Elgin, een Canadees professioneel worstelaar
 Michael Hossack, een Amerikaans drummer van The Doobie Brothers
 Mike Passenier, een Nederlands kickbokstrainer